Callicebus aureipalatii é uma espécie de guigó, um Macaco do Novo Mundo, da família Pitheciidae e subfamília Callicebinae, descoberto no oeste da Bolívia, no Parque Nacional Madidi, em 2004.

Pode ser encontrada na Bolívia e Peru.

Callicebus
Mamíferos da Bolívia
Mamíferos do Peru
Mamíferos descritos em 2005